Hedegaard har flere betydninger:
 Lokaliteter:
 Hedegård

 Virksomheder:
 Hedegaard A/S, dansk engroshandelsvirksomhed
 Hedegaard Foods A/S, dansk fremstillings- distributions- og pakkerivirksomhed

 Personer:
 Christian Hedegaard, dansk evangelist
 Connie Hedegaard, EU-kommissær og fhv. minister i Danmark
 Lars Hedegaard, dansk historiker, journalist og forfatter
 Mathias Hedegaard, dansk tenorsanger
 Rasmus Hedegaard, dansk DJ og musikproducer
 Søren Hedegaard, dansk makeupartist og frisør
 Tom Hedegaard, dansk filminstruktør og manuskriptforfatter